SOEG steht für:
 Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft, Eisenbahninfrastruktur- und -verkehrsunternehmen mit Sitz in Zittau, Sachsen
 Südosteuropa-Gesellschaft (Wien), Organisation zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und den Ländern Südosteuropas (Gründung 1940)

Abkürzung